Asz-Szamal – prowincja w Katarze
 Asz-Szamal – klub piłkarski w Katarze
 Asz-Szamal – gubernatorstwo (muhafaza) w Libanie